Fritzberg ist der Name folgender geografischer Objekte:

 Fritzberg (Gemeinde Mank), Ortschaft der Stadtgemeinde Mank, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Fritzberg (Vestischer Höhenrücken), Berg im Vestischer Höhenrücken, Kreis Recklinghausen, Nordrhein-Westfalen